Bostwick ist der Nachname folgender Personen:

 Barry Bostwick (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Jackson Bostwick, US-amerikanischer Schauspieler
 Janet Bostwick (* 1939), Politikerin der Bahamas
 John Bostwick (Politiker, 1780) (1780–1849), Landvermesser, Geschäftsmann, Politiker und Friedensrichter in Kanada
 John Bostwick (* 1939), bahamaischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bostwick (Florida), im Putnam County
 Bostwick (Georgia), im Morgan County
 Bostwick (Nebraska), im Nuckolls County
 Bostwick (Ohio), im Geauga County
 Bostwick Corners (New York)
 Bostwick Lake (Michigan)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bostwick (Bladensburg), in Bladensburg, Maryland, ID-Nr. 75002082
 Bostwick Avenue Historic District, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 06000321
 Bostwick Historic District, in Bostwick, Georgia, ID-Nr. 02001221
 Bostwick School, in Bostwick, Florida, ID-Nr. 99001204